Бобтаун има више значења:
 Бобтаун (Вирџинија)
 Бобтаун (Пенсилванија)